Zahrádky est un toponyme qui peut désigner :

Zahrádky, une commune du district de Česká Lípa, dans la région de Liberec ;
 Zahrádky, une commune du district de Jindřichův Hradec, dans la région de Bohême-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie